Veil est une variante orthographique française du nom propre Weil.

Patronyme 
Ce patronyme est porté notamment par :
 Gaston Veil (1868-1947), ancien maire de Nantes et directeur du quotidien nantais Le Populaire ;
 Leo Veil (1984- ), disc jockey marocain ;
 Les membres de la famille Veil :
 Antoine Veil (1926-2013), homme politique français et époux de Simone Veil ;
 Simone Veil (1927-2017) née Jacob, femme politique française et épouse d'Antoine Veil 
 Jean Veil (1947-), avocat d'affaires et pénaliste français, fils d'Antoine et Simone Veil ;
 Claude-Nicolas Veil (1948-2002), médecin français, fils d'Antoine et Simone Veil ;
 Pierre-François Veil (1954-), avocat français, fils d'Antoine et Simone Veil ;
 Sibyle Veil née Petitjean (1977-), haute fonctionnaire française, nièce des précédents ;
 Les membres de la famille Veil-Picard :
 Adolphe Veil-Picard (1824-1877) ;
 Arthur-Georges Veil-Picard ;
 Edmond-Charles Veil-Picard.

Politique 
 La loi Veil doit son nom à son inspiratrice, Simone Veil.

Autre 
Veil est aussi un mot anglais signifiant « voile ». On le retrouve avec ce sens dans :
 Beyond the Veil, deuxième album studio du groupe de metal gothique norvégien Tristania ;
 Veil of Maya (Le voile de Maya), groupe américain de deathcore progressif ;
 Black Veil Brides (BVB) (Les mariées en voile noir), groupe américain d'emocore ;
 The Blue Veil (La femme au voile bleu), film américain de 1951 réalisé par Curtis Bernhardt.
Homonymie
Homonymie de patronyme